El Team DSM (femení) (codi UCI: DSM) és un equip ciclista femení neerlandès. Creat al 2011, té categoria UCI Women's Team des del 2012. És la secció femenina de l'equip Team DSM.

Principals resultats 
 A les proves de la Copa del món i de l'UCI Women's WorldTour:
 Tour of Chongming Island World Cup: Kirsten Wild (2014)
 Tour de Flandes femení: Coryn Rivera (2017)
 Trofeu Alfredo Binda-Comune di Cittiglio: Coryn Rivera (2017)
 Prudential RideLondon Grand Prix: Coryn Rivera (2017)
 Altres:
 Campionat del món en contrarellotge per equips: (2017)

Classificacions UCI 

Aquesta taula mostra la plaça de l'equip a la classificació de la Unió Ciclista Internacional a final de temporada i també la millor ciclista en la classificació individual de cada temporada.

Del 2012 al 2015 l'equip va participar en la Copa del món

A partir del 2016, l'UCI Women's WorldTour va substituir la copa del món

Composició de l'equip 

{| class="wikitable collapsible collapsed" style="width:100%; margin:auto; 
!colspan=7 style="with: 100%;" align=center | 2022
|-
|
|-

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Plantilles i resultats a cyclebase.nl
 Plantilles i resultats a procyclingstats.com

Clubs ciclistes neerlandesos
UCI Women's Team